Meindl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Meindl (1929–2006), deutscher Unternehmer
 Anton Meindl (1905–??), sudetendeutscher Jurist und Landrat
 Eugen Meindl (1892–1951), deutscher General der Fallschirmtruppe
 Eva Meindl, österreichische Sängerin (Mezzosopran)
 Felix Meindl (1882–1956), deutscher Jurist und Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Landshut
 Florian Meindl (* 1985), österreichischer DJ
 Georg Meindl (Politiker) (1807–1873), österreichischer Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Georg Meindl (1899–1945), österreichischer Unternehmer, Manager und SS-Führer
 Johann Georg Meindl (1682–1767), deutscher Freiheitskämpfer 
 Josef Meindl (1862–1950), deutscher Unternehmensgründer
 Jürgen Meindl (* 1965), österreichischer Jurist und Diplomat
 Konrad Meindl (1844–1915), österreichischer Theologe und Augustinerchorherr
 Rüdiger Meindl (1940–2002), deutscher Radrennfahrer

Meindl steht für:
 Lukas Meindl, deutscher Schuhhersteller

Siehe auch:
 Meinl